Вениамин Фёдорович Коннов (27 сентября 1921 года, г. Симбирск, РСФСР, — 1991 год, г. Москва) — советский партийный, государственный деятель, председатель Куйбышевского облисполкома Совета народных депутатов (1971—76).

Биография 
Родился в семье служащего. Учился в Московском авиационном институте, в 1946 году окончил Куйбышевский авиационный институт.

 1946—1950 гг. — ведущий инженер опытно-конструкторского бюро,
 1950—1953 гг. — начальник конструкторского бюро
 1953—1956 гг. — заместитель главного контролера завода завода им. Фрунзе,
 1956—1971 гг. — на партийной работе,
 1971—1976 гг. — председатель исполкома Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся.
 1975—1989 гг. — председатель Комитета народного контроля РСФСР.

С 1989 г. — персональный пенсионер союзного значения.

Член ЦРК КПСС (1976—1990). Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва.

Награды и звания 
Награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», орденом Октябрьской революции, орденом Дружбы народов, юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Ссылки 
 Председатели Куйбышевского облисполкома
 Могила В. Ф. Коннова

Выпускники Московского авиационного института
Выпускники СГАУ
Председатели Куйбышевского облисполкома
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Вторые секретари Куйбышевского обкома КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС